Kropf steht für

 Kropf, Aussackung am Vogelhals
 Vergrößerung der Schilddrüse, siehe Struma
 im Wassermühlenwesen ein Gerinne, welches ein Wasserrad umschließt
 Eine beim Messer massive Verdickung zwischen Klinge und Griff.

Kropf ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Kropf (1822–1910), deutscher Missionar
 Gerd Kropf (* 1956), deutscher Offizier
 Karl-Bernhardin Kropf (* 1966), österreichischer Kirchenmusiker
 Kevin Kropf (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Max Kropf (1858–1940), österreichischer späthistoristischer Architekt
 Petra Percher-Kropf (* 1972), österreichische Journalistin
 Richard Kropf (* 1979), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Kropf (* 1941), österreichischer Manager

Siehe auch:
 Kropff, Kröpfung